

Geografia 
 Ronchi dei Legionari – comune in provincia di Gorizia da cui partirono i Legionari fiumani

Storia 
 Legionario romano – fante della legione romana
 Legionario – soldato appartenente a una legione:
legione romana
legione polacca
Legione straniera francese
Legione spagnola
 Legionari fiumani – nome dato ai militari ed ai civili che seguirono Gabriele d'Annunzio nell'Impresa di Fiume
 Legionario – il primo grado della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, precedentemente denominato semplicemente camicia nera

Altro 
  – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Legionario – termine araldico
 Legionari di Cristo – istituto religioso maschile di diritto pontificio
 I legionari dello spazio – sceneggiato televisivo di fantascienza

Pagine correlate 
Legione

Altri progetti